Tafa-Mi-Soleil,  de son vrai nom  Evenie Rose Thafaina Saint Louis, née le 17 mars 1998 à Fort Jacques , est designer ,styliste, peintre, et chanteuse hatïenne.

Biographie 
Tafa-Mi-Soleil, est née le 17 mars 1998 à Fort Jacques. Elle est la cadette d’une famille de quatre enfants: deux filles et deux garçons. Elle a fait ses études classiques au collège Saint-Louis de Bourdon, études bouclées en 2017. Actuellement, elle est étudiante en haute couture à la maison ménagère Anne Marie Desvarieux. Cette jeune fille a plusieurs cordes à son arc. Elle est chanteuse, designer styliste, peintre.

En 2021, des collaborations à succès telles que "Mizik sove vi m", " Zetwal yo konn etenn" ont révélé la jeune chanteuse au grand public . Toujours  en 2021, soit le 27 juin, la jeune artiste Tafa-Mi-Soleil  a été invitée à l'émission Koze Kilti sur RFI où elle a exprimé et presenté  passionnément l'un de ses projets musicaux: Reponn. Aussi, un EP qui est un véritable hymne à l’amour mis en chansons à travers sept morceaux et deux vidéoclips.

Elle a participé à plusieurs projets, avec des artistes comme Vanessa Jeudi, D-fi powèt revolte, 35 zile, entres autres. La jeune artiste a été présentée sur la scène du spectacle «Dekò». Elle a interprété la chanson «mizik sove vi m», une chanson originale (version Hip hop) avec laquelle la chanteuse allait se faire connaître du grand public et qui a été interprétée en duo, dans un premier temps, est d’ailleurs l’œuvre du rappeur D-fi, l’un des responsables du Label Evazyon Mizik .

En juillet 2022, la jeune artiste  Tafa-Mi-Soleil a été accueillie au  Festival Nègès Mawon dans le  Centre d'art,  à la rue Roy, au vernissage de l'exposition «Miwa Fanm», une manifestation artistique  qui s'inscrit dans le cadre de la 5e édition du Festival féministe Nègès Mawon . Lors de cette exposition, dans un monologue sur le viol, un texte de Souade Labbize mis en scène par Gaëlle Bien-Aimé , la jeune artiste Tafa Mi-Soleil arrive à réouvrir le débat sur le viol en Haïti.

Selon Le nouvelliste, l'année 2022 a été pour Tafa Mi-Soleil une année de collaboration.  Par contre , après cinq ans de collaboration avec  Evazyon Mizik , dans cette même période  l’équipe de communication de ce Label a annoncé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux la fin de la collaboration entre le label et la chanteuse Tafa Mi-Soleil . Une information qui fait froid dans le dos et a soulevé beaucoup d’indignations et a provoqué la tristesse chez les internautes. Après avoir officiellement annoncé la nouvelle de leur séparation, soit le samedi 9 avril 2022, les deux concernés ont publié deux notes distinctes dans lesquelles ils n’ont pas révélé les causes de cette séparation. Par ailleurs, ils ont échangé des souhaits de bonheur et de succès pour l’avenir.   

Tafa ne consacre pas sa vie seulement à la musique. À ses heures libres, elle aime découvrir les lieux touristiques, elle écrit, elle peint. Bien que la haute couture et le design fassent partie de son quotidien, elle les considère comme ses passions. Elle aime la vie; elle s’accroche à la famille, à l’amour et à l’amitié. De plus, Tafa mi-Soleil déteste la solitude. Au-delà de tout cela, elle aime Émeline Michel, en tant qu’artiste et en tant que personne.

Pandant qu'elle est en tournée aux Etats-Unis, où elle a livré de nombreuses prestations, dans une soirée,  on a vu la légende de la musique haïtienne, Émeline Michele, lui vouer un bel hommage pour son talent via une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. 
Déterminée, Tafa mi-Soleil rêve de devenir une designer accomplie, une chanteuse remarquable, mettre un album ou plus sur le marché et lancer sa ligne personnelle de vêtements et accessoires. Cette jeune femme croit en ses talents et pense qu’avec amour, elle peut tout accomplir. «En vrai le tout est couronné par l’amour. Tant qu’on aime, c’est parfait», déclare-t-elle.

Expérience de scène  

 Festval Nègès Mawon 2022, spectacle monologue «Enjamber la flaque où se reflète l’enfer », texte traitant des abus sexuels sur les filles, la violence, et le patriarcat.
 Fokal 2022, L'utopie Farmer  , mise en scène autour des travaux du feu docteur Paul Farmer sur le sida et les stéréotypes dont étaient victimes les Haïtiens dans les années 80.
 Festval Nègès Mawon 2021, participation sur «Poème Eparse », création artistique sur la violence, le corps de la femme et la ville de Port-au- Prince.
Ecole de Théâtre , ACTE , 2021, participation sur «Elle voulait ou croyait vouloir et puis tout à coup elle ne veut plus », texte dramatique d'Andrise Pierre traitant de la charge mentale de la femme.
DEKÒ , 2019- 2020 , spectacle traitant de la femme au sein des entreprises haïtiennes particulièrement les parcs industriels.

Distinction 

 Ayiti Biografi Award «BEST EP 2021», Ticket Magazine Award 2020 «Les jeunes qui ont marqué l’année 2020»

 Ticket Magazine Award 2022, «Les jeunes qui ont marqué l’année 2020»
 Radio Télé Nationale d'Haiti «Meilleur texte Rap «Zetwal yo konn etenn.
 Tafa Mi-Soleil s'est vu décerner, le 11 février 2023, le Trophée du créateur Argent de YouTube pour avoir atteint le seuil des 100 mille abonnés sur la plateforme de vidéo.

Discographie 

 À l'infini, Baky feat Tafa Mi Soleil, Mai 2022.

 Moso Lanmou, 2022.

 Disasters fighters, 2021.

 Pinga, EP Reponn, 2021.

 Ale nèt, EP Reponn, 2021.

 Dife, EP Reponn, 2021.

 Padon, EP Reponn, 2021.

 Mwen Vle w, EP Reponn, 202.

 Reponn, EP Reponn, 2021.

 Chita tann, EP Reponn, 2021.

 Cheri mwen, Wellborn, feat Tafa Mi-Soleil, 2021.

 M prèske rive, MCM Powèt Revòlte feat Tafa Mi- Soleil, 2020.

 Papa, Kens FS feat Tafa Mi-Soleil, 2020.

 Moral mò, 35 Zile feat Tafa Mi-Soleil, 2019.

 Viv tankou moun, Krispèk feat Tafa M-Soleil, 2019.

 Je Iwa, 35 Zile feat Tafa Mi-Soleil, 2019.

 Mèt Lawouze, Lawouze feat Taf&Mi-Soleil, 2019.

 Koulwa lanmò, D-Fi feat Tafa Mi-Soleil, 2019.

 Zetwal yo konn etenn, D-Fi feat Tafa Mi-Soleil, 2019.

 Kouzen, D-Fi feat Lord IMP & Tafa Mi-Soleil, 2019.

 Womanis life, D-Fi feat Tafa Mi-Soleil, 2019.

 Kouzen, D-Fi feat Tafa Mi-Soleil, 2019.

 Lòtbò Baryè a, D-feat Tafa Mi-Soleil, 2018.

 Mizik Sove Vi m pt 1, D-Fi feat Tafa, 2018.

 Sou wout bonèm, Lord IMP feat Tafa Mi-Soleil, 2018.

 ADN, 35 Zile feat Tafa Mi-Soleil, 2017.

 Lanjelis, PR feat Tafa Mi-Soleil,2017.

Références 

Chanteuse haïtienne du XXIe siècle
Peintre haïtien du XXIe siècle
Actrice haïtienne du XXIe siècle
Styliste haïtien